Адриа́на (А́да) Русо́вич (; 8 сентября 1944, Вильнюс, СССР — 1 января 1991, Познань, Польша) — польская певица и актриса.

Биография 
Адриана Русович родилась 8 сентября 1944 года в Вильнюсе, но выросла в Джезгоне. В 1962 году она окончила среднюю школу в Штуме.

В 1963 году она получила награду за второй фестиваль молодых талантов в Щецине, а год спустя прошла прослушивание для участия в хоре. Выступала с ансамблем Niebiesko-Czarni вместе с  (за которого она позже вышла замуж), Чеславом Неменом (её бывший возлюбленный), Анджеем Небески и Хеленой Майданец. Снялась в нескольких фильмах.

Ада была замужем за участником ансамбля Niebiesko-Czarni Войцехом Корда. У супругов было двое детей — сын Бартоломей Кедзиора (род.1977) и дочь  (род.28.03.1983).

1 января 1991 года Ада, её муж Войцех и их несколько друзей попали в автокатастрофу в Познани (Польша), возвращаясь с концерта. Выжил только Войцех.

Похоронена на Милостовском кладбище в Познани.

Примечания

Ссылки 
 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Милостовском кладбище
Киноактрисы Польши